У статті розміщені етноніми євреїв у різних світових мовах.

Етноніми
Євреї